Кандиба () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юго-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Гуанамби. Население составляет 11 770 человек на 2006 год. Занимает площадь 397,965 км². Плотность населения — 29,6 чел./км².

Праздник города — 27 июля.

История 
Город основан в 1962 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 19.676.011,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.649,01 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,645 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия